Ранчо Кастељанос има више значења:

 Ранчо Кастељанос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Кастељанос (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику